Szklana kula – powieść Zofii Romanowiczowej wydana latem 1964 roku
 Szklana kula – film w reżyserii Stanisława Różewicza z 1972 roku